Molinari är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antonio Molinari
 Gustave de Molinari

Italienska efternamn